Il singolare maschile del torneo di tennis South African Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-4 7-5 3-6 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South African Open 1972